Söhl ist der Familienname von:
 Rainer Söhl (* 1954), deutscher Künstler und Designer
 Tadesse Söhl (um 1970–1981), aus Äthiopien stammendes von deutschen Eltern angenommenes Adoptivkind

Söhl bezeichnet:
 einen Ortsteil der Gemeinde Tuntenhausen, Landkreis Rosenheim

Siehe auch: Söll, SÖL